James Rolfe ist der Name folgender Personen:

* James Rolfe (Komponist) (* 1961), kanadischer Komponist
 James Rolfe (* 1980), US-amerikanischer Filmemacher und YouTuber, siehe Angry Video Game Nerd